Rioblanco kan syfta på:

Colombia 

 Rioblanco (kommun), Tolima, 
 Rioblanco (ort), Tolima,